Джордж Го́дфри (; ) — американский кёрлингист.

В составе мужской сборной США участник трёх  (дважды — бронзовые призёры). Трёхкратный , двукратный , чемпион (2002) и серебряный призёр (2004) .

Играл в основном на позиции второго.

В 2001 введён в Зал славы Ассоциации кёрлинга США ().

Достижения 
 : бронза (, ).
 : золото (1982, 1986, 1991), серебро (1980, 1985, 1987, 1989, 1992), бронза (1988, 1990, 1994).
 : золото (), серебро ().
 : золото (2002, 2004).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончил университет University of Wisconsin-Platteville.

Начал заниматься кёрлингом в 1952 в возрасте 8 лет.

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу